В парному розряді жіночого тенісного турніру Virginia Slims of Florida 1993, що проходив у рамках Туру WTA 1993, Джиджі Фернандес і Наташа Звєрєва виграли титул, у фіналі перемігши пару Лариса Нейланд і Яна Новотна 6-2, 6-2.

Сіяні пари 

 Джиджі Фернандес /  Наташа Звєрєва (чемпіонки)
 Лариса Нейланд /  Яна Новотна (фінал)
 Аранча Санчес Вікаріо /  Ренне Стаббс (півфінал)
 Джилл Гетерінгтон /  Кеті Ріналді-Стункел (чвертьфінал)

 Мері Джо Фернандес /  Зіна Гаррісон (чвертьфінал)
 Штеффі Граф /  Стефані Реге (чвертьфінал)
 Сенді Коллінз /  Рейчел Макквіллан (півфінал)
 Сандра Чеккіні (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Virginia Slims of Florida